Masseyville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Masseyville (Georgia)
 Masseyville (Tennessee)
 Masseyville (West Virginia)